Le qualificazioni del singolare  del Generali Ladies Linz 2013 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Testa di serie 

  Alison Riske (primo turno)
  Christina McHale (primo turno)
  Camila Giorgi (Qualificata)
  Vesna Dolonc (primo turno)

  Virginie Razzano (primo turno)
  Jana Čepelová (primo turno)
  Dinah Pfizenmaier (Primo turno, ritirata)
  Sofia Arvidsson (secondo turno)

Qualificate 

  Kristýna Plíšková
  Katarzyna Piter

  Camila Giorgi
<li>  Aleksandra Krunić

Lucky Loser
  Maryna Zanevs'ka

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

WTA Tour 2013
Generali Ladies Linz 2013